Braintree est le nom pouvant désigner :

Toponyme

Angleterre 
 Braintree, une ville d l'Essex en Angleterre ;
 Braintree, le district non métropolitain dont elle est le siège ;
 Braintree, la circonscription électorale dont elle est le siège ;

États-Unis 
 Braintree, une ville du comté de Norfolk dans le Massachusetts aux États-Unis.
 Braintree (Vermont)

Industrie
 Braintree est une entreprise américaine spécialisée dans le paiement mobile et le commerce en ligne, filiale de PayPal.

Homonymie de toponyme